De Revisor (literair tijdschrift), een Nederlands literair tijdschrift
 De revisor (toneelstuk), een stuk van Nikolaj Gogol
 Revisor (Corrector)

Zie ook 
 Bedrijfsrevisor